Gallic steht für:
 Gallic (1907), 1894 als Birkenhead zu Wasser gelassener Schaufelraddampfer
 Gallic (1919), 1918 als War Argus zu Wasser gelassenes Dampf-Frachtschiff, am längsten überlebender Frachter der White Star Line

Gallic ist Namensbestandteil von:
 GALLIC ACID (INCI), siehe Gallussäure

Siehe auch:
 Gallica (Begriffsklärung)
 Gallico
 Gallisch